Marcus Anthony Slaughter (San Leandro (Califórnia), ) é um jogador de basquetebol profissional americano. 

Em sua carreira universitária, jogou pelo o SDSU Aztecs.

Em 2006, fez a sua primeira tentativa de ingresso ao NBA. Jogou para a equipe do Los Angeles Lakers na temporada de verão, não assinando contrato com o Clube na época.

Jogou na Turquia. Retornando ao Estados Unidos Da América assinou com o Miami Heat em junho de 2007.

Ligações externas 
 Heat signs Slaughter
 NBA Player Profile - Marcus Slaughter

Basquetebolistas dos Estados Unidos

Basquetebolistas da Califórnia
Basquetebolistas do Pınar Karşıyaka
Basquetebolistas do Hapoel Jerusalem
Basquetebolistas do Eisbären Bremerhaven
Basquetebolistas do STB Le Havre
Basquetebolistas do BCM Gravelines
Basquetebolistas do SLUC Nancy
Basquetebolistas do CB Valladolid
Basquetebolistas do Brose Baskets
Basquetebolistas do Real Madrid Baloncesto
Basquetebolistas do Darüşşafaka SK
Naturais de San Leandro (Califórnia)